Battaglia di Dongola (642)
Battaglia di Dongola (652)